Jacky Ickx – ex pilota automobilistico belga
 Jacques Ickx – pilota motociclistico, pilota automobilistico e giornalista belga
 Pascal Ickx – ex pilota automobilistico e giornalista belga
 Vanina Ickx – pilota automobilistica belga
 ICKX - marchio della DR Automobiles